Villefort (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Villefort (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon